Хиспанија се може односити на:

 Хиспанија
 Хиспанија (ТВ серија), шпанска ТВ серија

или:
 Визиготска Хиспанија